General  kan syfta på:

 General – militär titel, ofta den högsta militära graden inom ett lands försvarsmakt
 General (USA) – en gradbeteckning i det amerikanska försvaret
 General (snus) – ett snusmärke som framställs av Swedish Match
 General (tärningsspel) – ett tärningsspel